Hadow ist der Familienname von:

 Frank Hadow (1855–1946), britischer Tennisspieler
 Pen Hadow (* 1962), britischer Polarforscher und Autor